Arrows, gruppo musicale statunitense
Arrows,  team britannico di Formula 1
Arrows, album degli Stonegard del 2005
Arrows serie televisiva musicale, pop, britannica del 1977
Arrows, blocco Unicode

Pagine correlate 
Arrow